Midnight's Children es una película canadiense-estadounidense de Deepa Mehta. La película es una adaptación del libro Hijos de la medianoche de Salman Rushdie. El título preliminar fue Winds of Change.

Reparto 
 Satya Bhabha - Saleem Sinai 
 Shriya - Parvati	
 Darsheel Safary - Saleem Sinai (de pequeño)	
 Anupam Kher - Ghani		
 Shabana Azmi - Naseem		
 Seema Biswas - Mary		
 Samrat Chakrabarti - Wee Willie Winkie
 Rajat Kapoor - Aadam Aziz		
 Soha Ali Khan - Jamila 		
 Rahul Bose	- Zulfikar	
 Siddharth Narayan - Shiva	
 Anita Majumdar - Emerald
 Shahana Goswami - Amina		
 Chandan Roy Sanyal - Joseph D'Costa 		
 Ronit Roy - Ahmed Sinai 
 Kulbhushan Kharbanda - Picture Singh
 Shikha Talsania - Alia
 Zaib Shaikh - Nadir Khan
 Sarita Choudhury - The Lady
 Vinay Pathak - Hardy
 Ranvir Shorey - Laurel
 Suresh Menon - Field Marshall
 Rajesh Khera

Referencias 

Películas de Canadá
Películas rodadas en Sri Lanka
Películas rodadas en Maldivas
Películas basadas en novelas indias
Películas de fantasía
Películas ambientadas en India
Películas ambientadas en Bangladés
Películas ambientadas en Pakistán
Representaciones culturales de Indira Gandhi
Salman Rushdie
Representaciones culturales de Jawaharlal Nehru